Taal peut désigner :

Toponymes 
 le Taal, un volcan des Philippines ;
 le lac Taal, un lac des Philippines ;
 Taal, une municipalité de la province de Batangas aux Philippines.

Fiction 
 Taal, un film indien de 1999.